Ceci est une liste des phares et balises de Tunisie localisés sur la côte méditerranéenne et sur nombre d'îles tunisiennes.

Les phares et balises de Tunisie sont sous l'autorité du Service des phares et balises de la République tunisienne (SPHB).

Liste

Références

Liens externes 

  Annuaire des phares de Tunisie (Université de Caroline du Nord à Chapel Hill)

Tunisie
Phares